Sergej Nikolajevič Saltykov (patolog), hrvatsko-ruski patolog
Sergej Nikolajevič Saltykov (savjetnik), ruski aktivni tajni savjetnik
Sergej Vasiljevič Saltykov (komornik), ruski plemić, komornik
Sergej Vasiljevič Saltykov (bibliofil), ruski kolekcionar i bibliofil